cbr, oznaka ISO 639-3 za jezik cashibo-cacataibo
 Središnja banka Ruske Federacije
 stalna stopa bitova